Редлихс () — латышская фамилия немецкого происхождения.

Известные носители 
 Редлихс, Екабс (род. 1982) — латвийский хоккеист.
 Редлихс, Кришьянис (род. 1981) — латвийский хоккеист.
 Редлихс, Микелис (род. 1984) — латвийский хоккеист.

См. также 
 Редлих